Название «Дети солнца» носят следующие фильмы:
 «Дети солнца» — советский телефильм 1985 года, экранизация одноимённой пьесы Максима Горького.
 «Дети солнца» — американский фантастический кинофильм 1986 года.
 «Дети солнца» — израильский документальный фильм 2007 года.